Radio WAWA – polska rozgłośnia radiowa powstała w Warszawie
 Wawrzyniec Żuławski (1916–1957) – alpinista, kompozytor i pisarz; powszechnie zwany "Wawą" przez polskich wspinaczy
 Wawa – zdrobnienie imienia Wawrzyniec

Projekty muzyczne 
 Wawa2010.pl

Obiekty geograficzne 
 Wawa – miejscowość w Kanadzie
 Wawa – prefektura w Togo

Zobacz też 
 Wah-wah – efekt dźwiękowy (gitarowy) w muzyce